Това е списък на кметовете на град Дупница от Освобождението на България до днес.

Списък

Временен управителен съвет 
След Освобождението на България Дупница остава 18 пъти без избран кмет. Наместо това са сформирани временни управителни съвети, които изпълняват за кратко кметските функции, насрочват и подготвят следващите общински избори.

Първият съвет е сформиран след настъпилата криза около преврата и детронирането на Александър Батенберг през 1885 г. Поради влошилата се политическа обстановка в края на Първата световна война и настъпилата национална катастрофа след войната се стига до 17 нови временни управителни съвети.

Кризата в местната власт се задълбочава особено след убийството на комунистическия кмет на града Коста Янков през 1923 г. Едва след Деветнадесетомайския преврат е преустановена практиката да се назначават временни управителни съвети.

Източници 

 Меджидиев, Тихомир. Те управляваха Дупница 1878 – 2000 г., Дупница, 2002.

 
Дупница